Фаро:
 Фаро (мифология) — божество воды в мифологии бамбара.
 Фаро (город) — город в центральной части канадской территории Юкон, расположен в долине реки Пелли в горах Анвил.
 Фаро (река) — река в Камеруне, левый приток Бенуэ.
 Фаро (департамент) — один из 4 департаментов Северного региона Камеруна.
 Фаро (национальный парк) — национальный парк в Северном регионе Камеруна.
 Фаро и Део — один из 5 департаментов региона Адамава в Камеруне.
 Эль-Фаро Тауэрс — представляет собой комплекс из двух 170-метровых башен, в окрестностях Буэнос-Айреса (Аргентина).
 Фаро́ () — сорт ламбика, сладкое пиво с низким содержанием алкоголя и сахара.
 Фаро — азартная карточная игра, также известная как фарао́н, банк или стос.

См. также 
 Фара
 Фару